The Queen of the Tearling è un romanzo fantasy del 2014 scritto da Erika Johansen, primo libro di una trilogia; l'opera prosegue con The Invasion of the Tearling (2015) e The Fate of the Tearling (2016).
Il libro viene pubblicato in Italia dalla Multiplayer Edizioni.

Trama 
Il giorno del suo diciannovesimo compleanno, la principessa Kelsea Raleigh Glynn, cresciuta in esilio, intraprende un pericoloso viaggio verso il castello in cui è nata, per riprendersi il trono che le spetta di diritto.
Determinata e coraggiosa, Kelsea adora leggere e non somiglia affatto a sua madre, la fatua e frivola regina Elyssa.
Protetta dal gioiello del Tearling - uno zaffiro blu dagli straordinari poteri magici - e difesa dalla Guardia della Regina - un gruppo scelto di cavalieri guidato dall'enigmatico Lazarus - Kelsea ha bisogno di tutto l'aiuto possibile per sopravvivere alle cospirazioni dei nemici, che proveranno a impedire la sua incoronazione con agguati, tradimenti e incantesimi di sangue.
Una volta diventata regina, e nonostante il nobile lignaggio, Kelsea si dimostra troppo giovane per un popolo e un regno dei quali sa ben poco, oltre che per gli orrori inimmaginabili che infestano la capitale. Kelsea deve scoprire di quale tra i suoi servitori fidarsi, perché rabbia e desiderio di vendetta si annidano fra i nobili di corte e perfino fra le sue stesse guardie del corpo. La sua missione per salvare il regno e compiere il suo destino è appena cominciata: Kelsea sarà chiamata ad affrontare un viaggio alla scoperta di se stessa e una prova del fuoco che la farà diventare una leggenda... se solo riuscirà a sopravvivere!

I personaggi principali 
 Kelsea Raleigh Glynn: è figlia della Regina Elyssa Raleigh e di padre ignoto, affidata dalla madre ai contadini Carlin e Barty Glynn per salvarla da un tentato omicidio.
 La regina rossa: è la crudele monarca di un regno limitrofo al Tearling, Mortmesne,non che l'alleata politica del reggente Thomas,zio di Kelsa e suo nemico per natura.
 Lazarus: è il secondo in comando delle Guardie che proteggono Kelsea. È piuttosto freddo, calcolatore e spietato; comunque si dimostra un ottimo leader.

Il film 
È in produzione un film basato sul libro, con Emma Watson come protagonista e produttrice esecutiva, prodotto da David Heyman e River Road Entertainment, distribuito dalla Warner Bros.

Edizioni

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Romanzi fantasy